Brouwerij De Vuyst (Gent), een voormalige brouwerij te Gent.
 Brouwerij De Vuyst (Nazareth), erfgoed en een voormalige brouwerij te Nazareth ook "Brouwershof" genaamd en later vlasfabriek.